Флаг муниципального образования Алексее-Тенгинское сельское поселение Тбилисского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 23 июля 2010 года и 25 сентября 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6337.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 с изображением фигур герба поселения: крепости выходящей из нижнего края с четырьмя видимыми бастионами и над ней императорской короны с развевающимися лентами, касающимися крепости, фигуры выполнены жёлтым цветом».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Населённые пункты на территории современного Алексее-Тенгинского сельского поселения появились достаточно поздно — в конце XIX — начале XX веков.

Часть земель была освоена причтом Тенгинской церкви — так возник хутор Причтовый. Вторая часть земель была занята казаками с центром в станице Тенгинской. В 1905 году на казацком сходе было принято решение назвать станицу в честь цесаревича Алексея, которому летом этого года исполнился 1 год, и станица Тенгинская стала называться Алексеево-Тенгинской.

Первоначальное же название — Тенгинская — появилось в честь Тенгинского 77-го Его Императорского Высочества Великого Князя Алексея Александровича пехотного полка. Изображение на флаге сельского поселения крепости, увенчанной короной, перекликается с юбилейным полковым нагрудным знаком, посвящённым 200-летию образования полка.

Крепость — символ надёжности, опоры, защиты.

Корона — символ власти, державности, на флаге поселения указывает на то что часть названия посвящена царевичу Алексею, а также то что шефом Тенгинского полка являлся Великий князь Алексей Александрович.

Цвета флага символизирует основу экономического потенциала Алексее-Тенгинского сельского поселения — сельскохозяйственный комплекс.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, надежды.

Примечания 

Флаги с изображением корон